В този списък са включени всички градове в Кипър с население над 4 хиляди души без да се прави разлика дали принадлежат към Република Кипър (гръцки) и Република Северен Кипър (турски). В таблицата е упоменато всеки град към коя част на разделения остров принадлежи – юг отговаря за гръцката част, а север за окупираната от турците северна. Столицата Никозия е единственият град поделен и от двете страни, което го превръща и в единствената столица, която все още е разделена. За тези градове, които са разположени в Северен Кипър са посочени едновременно гръцкия окръг, към който официално още принадлежат и турската област, към която спадат.

По данни от последните преброявания в столицата Никозия живеят 49 237 души (преброяване от 2006) в северната част, а в южната – 47 832 души (преброяване от 2001). В столичната метрополия живеят повече от 40% от населението на цял Кипър.

За тези селища, които са в Северен Кипър са представени имената му на гръцки и на турски.

Кипър